Referendumul constituțional din Republica Moldova a avut loc pe data de 5 septembrie 2010. A fost pusă o singură întrebare:

Sunteți pentru modificarea Constituției care să permită alegerea Președintelui Republicii Moldova de către întreg poporul?.

Dintre cei care au votat, 87.83% au fost Pentru. Acesta nu a fost validat din cauza prezenței reduse la vot (30.29%). 

Din 2001 președintele Republicii Moldova a fost ales de către Parlamentul Republicii Moldova.

Note

Legături externe 
 Republica Moldova se cufundă în criză?, 5 septembrie 2010, Viorica Marin, Adevărul
 Expert rus: Eșecul referendumului din R.Moldova este un "triumf al democrației", 7 septembrie 2010, Cristina Iana, Adevărul

Referendumuri în Republica Moldova
2010 în Republica Moldova